Kladentsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Кладенци) :
Kladentsi, village bulgare de l'obchtina de Petritch, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Kladentsi, village bulgare de l'obchtina de Tervel, situé dans l'oblast de Dobritch ;